Dans la médecine antique, l'atrabile est un fluide du corps humain.

Ce terme peut également désigner : 
 Atrabile, un éditeur suisse de bande dessinée.